Erich Kästner-Schule ist der Name mehrerer Schulen:

Anmerkung zur Schreibweise: Entgegen gängiger Rechtschreibung wird der Bindestrich zwischen Erich und Kästner weggelassen, da dies von Erich Kästner so gewünscht wurde, siehe Leerzeichen in Komposita.

 Erich Kästner-Schule (Bochum)
 Erich Kästner Grundschule (Cottbus)
 Erich-Kästner-Gesamtschule (Bünde)
 Erich Kästner-Gesamtschule in Essen, siehe Gymnasium an der Wolfskuhle#Erich Kästner-Gesamtschule
 Erich Kästner Schule (Hamburg)
 Erich Kästner-Gymnasium (Köln)
 Erich-Kästner-Schule (Magdeburg)
 Erich Kästner Realschule Hermeskeil
 Erich Kästner-Realschule (München)